Kidderminster Harriers FC é um clube de futebol profissional inglês em Kidderminster, Worcestershire fundado em 1886. Tem como estádio o Aggborough Stadium e tem alcunha de Os Harriers. Atualmente, o clube disputa a National League North, equivalente à 6ª divisão do futebol inglês.

História 
O time foi fundado em 1886. Sua época de ouro foi entre as temporadas 1999-00 e 2004-05 onde se manteve na Football League, sendo até hoje o único time de Worcestershire a participar de competições na Football League.

Cores 
As cores do clube são vermelho, branco e amarelo.

Títulos

Liga
 Campeonato Inglês Quinta Divisão: 2
 1993–94, 1999-2000

Copa
 Southern Football League Cup: 1
 1979-80

 Worcestershire Senior Cup:
 25 vezes

Ligações externas 

Clubes de futebol da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1886